Pietro Clementini, patriota italiano
 Cesare Clementini, storico e scrittore italiano,
 Francesco Clementini